Il singolare femminile del torneo di tennis Estoril Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale Nathalie Dechy 6-2, 1-6, 7-5.

Teste di serie 

 Anke Huber (campionessa)
 Nathalie Dechy (finale)
 Anne-Gaëlle Sidot (secondo turno)
 Sarah Pitkowski (primo turno)

 Silvia Farina (semifinali)
 Cristina Torrens Valero (quarti di finale)
 Rita Kuti Kis (quarti di finale)
 Ángeles Montolio (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 2000